Барражи́рующий боеприпа́с (БПБ, ), также дрон-камика́дзе () — тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.

Такие комплексы по своему замыслу должны соединить преимущества беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и боевой части авиационной бомбы.

Идея создания БПБ возникла в конце 1970-х годов.

Современные барражирующие боеприпасы зачастую имеют защиту от воздействия РЭБ противника, за счёт использования систем искусственного интеллекта могут самостоятельно находить и уничтожать заданные цели, что особенно эффективно для поражения средств ПВО противника в глубине его обороны. Малые размеры, тихоходность, композитные материалы барражирующих боеприпасов позволяют им обходить многие системы ПВО, рассчитанные на применение против значительно более крупных боевых самолётов и крылатых ракет. Дополнительным преимуществом барражирующих боеприпасов является то, что они значительно дешевле противорадиолокационных ракет.

Примечания 

 
Беспилотные летательные аппараты
Боеприпасы